O nome Olga foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Atlântico:

 Furacão Olga (2001) - furacão de categoria 1 no Atlântico centro-norte. Apesar de nunca ameaçar a costa, ondas fortes geradas pelo furacão causaram alguns danos no Caribe.
 Tempestade tropical Olga (2007) - tempestade tropical que atingiu boa parte do Caribe, que causou 40 vítimas mortais e $45 milhões de dólares em prejuízos.

Olga também foi usado para dar nome a dez ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste:
 Tufão Olga (1948);
 Tufão Olga (1954) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 3.
 Tufão Olga (1958) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4.
 Tufão Olga (1954) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 3.
 Tufão Olga (1961) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 1, que causou 7 vítimas mortais em Hong Kong.
 Tempestade tropical Olga (1964) - tempestade tropical no golfo de Tonquim que trouxe chuvas para Vietnã e sul da China.
 Tempestade tropical Olga (1966);
 Tufão Olga (1970) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 5 que afetou o Japão e a Coreia do Sul, causando 37 vítimas mortais e $10 milhões de dólares.
 Tufão Olga (1976) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 3 que atingiu as Filipinas, causando 200 vítimas mortais.
 Tufão Olga (1999) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 1, que afetou as Filipinas e a Península da Coreia, causando 226 vítimas mortais.

Desambiguação

Olga também foi usado para dar nome a um ciclone tropical na região da Austrália:
 Ciclone Olga - tempestade tropical a noroeste da costa da Austrália em 2000.